Jesuitenresidenz steht für
 allgemein eine Außenstelle eines Jesuitenkollegs als Niederlassung, siehe Jesuiten

 Jesuitenresidenz Kastl, Niederlassung der Jesuiten in Kastl in der Oberpfalz (Bistum Eichstätt)
 Jesuitenresidenz Herrieden, Niederlassung der Jesuiten in Herrieden (Bistum Eichstätt)

Siehe auch
Jesuitenreduktion, Jesuitenstation